Althann – nobile famiglia della Bassa Baviera
 Michele Carlo Althann – vescovo cattolico tedesco
 Michele Federico Althann – cardinale e vescovo cattolico tedesco e viceré di Napoli, noto anche come Michele Federico d'Althan